Бенито Каналес има више значења:

 Бенито Каналес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бенито Каналес (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику